Die 54. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  54. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  54. (Württembergische) Reserve-Division
  54. Division (Königreich Italien)
  54. Division (Japanisches Kaiserreich)
  54. Schützendivision, Verband der k.k. Landwehr
  54. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  54th (East Anglian) Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  54. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  54. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Sonstige Verbände 
  54. Garde-Raketen-Division (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern